Isolement peut signifier :

 sociologie et psychologie
 isolement, une situation dans laquelle une chose ou un individu est séparé du reste de son environnement ;
 isolement social, en psychiatrie, un manque de contact extérieur ;
 isolement, dans le système carcéral, une punition ou une forme spéciale d’incarcération d'un prisonnier ;

 autres
 isolement, une mesure qui peut être prise pour contrôler les infections, c'est-à-dire prévenir la transmission de maladies contagieuses ;
 isolement, en microbiologie, une technique qui permet de séparer les bactéries d'un échantillon ;
 isolement reproductif, un mécanisme empêchant ou limitant fortement l'hybridation de deux espèces habitant la même région ;
 isolement, en électricité, le blocage de tout courant électrique entre deux parties conductrices soumises à une différence de potentiel électrique.

Voir aussi 
 Isolationnisme, doctrine de politique extérieure

Homonymie